Gimme Gimme Gimme (televisieserie), een Britse komedieserie.
 Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), een nummer van ABBA.